Kubra oder Kubrā steht für:

 Nadschm ad-Dīn al-Kubrā (1145–1221), islamischer Mystiker und der Gründer der Tariqa Kubrawiyya

 ein mathematisches Spielgerät, siehe Rubik’s Snake

Kubrá ist ein Stadtteil von Trenčín (Slowakei)

Siehe auch:
 Kübra, türkischer weiblicher Vorname

  Kaḏḏa Dâbali, auch al-Kubra, Insel im Bab al-Mandab vor Dschibuti